Сент Џон има више значења:
 Сент Џон
 Сент Џон (Вашингтон)
 Сент Џон (Индијана)
 Сент Џон (Канзас)
 Сент Џон (Мисури)
 Сент Џон (Северна Дакота)